Zapasy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1993 odbywały się w dniu 22 - 25 czerwca w regionie Langwedocja-Roussillon w Perpignan.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 
 Dane na foeldeak.com

Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich
1993 w zapasach
Zapasy we Francji
1993 we Francji
Sport w Perpignan